Holstein-Rendsburg ist der Name einer von 1290 bis 1459 bestehenden Linie der Schauenburger.

Entstehung und Untergang der Grafschaft 
Die Schauenburger herrschten in Holstein seit 1110/1111. Als 1290 Graf Gerhard I. von Holstein-Itzehoe starb, wurde sein Anteil von Holstein und Stormarn vor 1295 in drei Teile geteilt. Es entstanden so die Grafschaften Holstein-Plön, Holstein-Pinneberg und Holstein-Rendsburg.

Die unten aufgeführten Grafen herrschten und der letzte Graf von Holstein-Rendsburg Adolf VIII. starb 1459. Die Schauenburger Linien waren fast ausgestorben, nur die Linie Holstein-Pinneberg existierte noch, ihr Graf war Otto II. Dieser konnte aber sein Erbrecht auf Holstein und Stormarn nicht durchsetzen.

Statt seiner wurde 1460 der König Christian I. von Dänemark, ein Neffe von Adolf VIII., dem er zum dänischen Thron verholfen hatte, zum neuen Herrscher über das Herzogtum Schleswig und die Grafschaft Holstein gewählt.

Das Rendsburger Schloss wurde 1718 abgetragen.

Grafen von Holstein-Rendsburg 
Folgende Grafen herrschten über Holstein-Rendsburg bzw. Holstein:

 1290–1304 Heinrich I. (* 1258; † 1304)
 1304–1340 Gerhard III. der Große (ca. * 1293; † 1340), Herzog von Schleswig 1326–30
 1340–1384 Heinrich II. der Eiserne (* 1317; † 1384?)
 1340–1397 Nikolaus (* ca. 1321; † 1397), zusammen mit seinem Bruder Heinrich II.
 1385–1404 Gerhard VI. (* ca. 1367; † 1404), Herzog von Schleswig ab 1386
 1397–1403 Albrecht II. (* ca. 1369; † 1403), zusammen mit seinem Bruder Gerhard VI.
 1403–1421 Heinrich III. (* ca. 1372; † 1421)
 1415–1427 Heinrich IV. (* 1397, † 1427), zunächst zusammen mit seinem Onkel Heinrich III.
 1421–1459 Adolf VIII. (* 1401, † 1459), Herzog von Schleswig ab 1440
 1427–1433 Gerhard VII. (* 1404, † 1433), Mitherrscher seines Bruders Adolf VIII.

!Holstein-Rendsburg
 Holsteinrendsburg
Reichsgrafschaft
Holstein
Linie eines Adelsgeschlechts